Дональд Фрай (, ) — американский боец смешанных боевых искусств, рестлер и актёр.

Является одним из ранних представителей ММА, одержавший победы в таких турнирах как UFC 8 и Ultimate Ultimate 96. Несмотря на его достижения, он ушёл из ММА в 1997 году, чтобы продолжить карьеру в рестлинге в New Japan Pro-Wrestling (NJPW) и быстро стал одним из ведущих хилов компании. Проведя четыре года в качестве одного из лучших японских рестлеров-гайдзинов, он вернулся в ММА в Pride Fighting Championships в сентябре 2001 года, став гораздо более мускулистым и приняв образ американского патриота в ответ на теракты 11 сентября. В течение двух лет в Pride он выступал с Кеном Шемроком и Йосихиро Такаямой. В 2004 году он покинул промоушен и стал выступать в K-1 и Hero’s, но вернулся на последнее мероприятие Pride в 2007 году. В 2016 году он был введен в Зал славы UFC.

Семья 
Разведён, есть две дочери.

Фильмография

Титулы и достижения

Смешанные боевые искусства 
 Ultimate Fighting Championship
 Победитель турнира UFC 8
 Победитель турнира UFC Ultimate Ultimate 1996
 Финалист турнира UFC 10
 UFC Viewer’s Choice Award
 Wrestling Observer Newsletter
 Wrestling Observer Newsletter Бой года (2002) — против Ёсихиро Такаямы (23 июня)

Рестлинг 
 New Japan Pro Wrestling
 Победитель турнира за право стать последним соперником Антонио Иноки (1998)
 G-1 World League (2001)
 Greatest Gaijin Grapple Section (2002)
 Pro Wrestling Illustrated
 № 175 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI 500 в 1999
 № 247 в топ 500 рестлеров в рейтинге PWI Years в 2003

Статистика в Боксе

Статистика в кикбоксинге

Статистика в ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 20-9-1 (1)
| Рубен Виллареал
| KO (удары)
| Gladiator Challenge: Mega Stars
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:30
| Линкольн, Калифорния, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 20-8-1 (1)
| Дэйв Херман
| TKO (удары)
| Shark Fights 6: Stars & Stripes
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:00
| Амарилло, Техас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 20-7-1 (1)
| Рич Мосс
| Сдача (удушение)
| Shark Fights 4
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:48
| Лаббок, Техас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 19-7-1 (1)
| Икухиса Минова
| Сдача (болевой на ногу)
| Deep: Gladiator
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:56
| Окаяма, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 19-6-1 (1)
| Брайан Пардо
| KO (удары)
| NLF: Heavy Hands
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:47
| Даллас, Техас, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 18-6-1 (1)
| Джеймс Томпсон
| TKO (удары)
| Pride 34
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:23
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 18-5-1 (1)
| Ким Мин Су
| KO (удары)
| Hero’s 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:47
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 17-5-1 (1)
| Ёcихиса Ямамото
| Сдача (удушение сзади)
| Hero’s 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:52
| Токио, Япония
|
|-
| Ничья
| align=center| 16-5-1 (1)
| Рубен Виллареал
| Ничья
| KOTC: Predator
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Глоуб, Аризона, США
|
|-
| Победа
| align=center| 16-5 (1)
| Акэбоно
| Сдача (гильотина)
| Hero’s 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:50
| Токио, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-5 (1)
| Ёсихиро Накао
| Единогласное решение
| K-1 Premium 2004 Dynamite
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
|
|-
| 
| align=center| 15-4 (1)
| Ёсихиро Накао
| Признан не состоявшимся (рассечение брови  при непреднамеренном столкновении)
| K-1 MMA ROMANEX
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:19
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-4
| Гари Гудридж
| КО (удар в голову)
| Pride Shockwave 2003
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:39
| Сайтама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-3
| Марк Коулман
| Единогласное решение
| Pride 26
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 15-2
| Хидэхико Ёсида
| Техническая сдача (рычаг локтя)
| Pride 23
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:32
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 15-1
| Ёсихиро Такаяма
| TKO (удары)
| Pride 21
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:10
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 14-1
| Кен Шемрок
| Раздельное решение
| Pride 19
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 13-1
| Сирил Абиди
| Сдача (удушение сзади)
| Inoki Bom-Ba-Ye 2001
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:33
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-1
| Гилберт Ивел
| Дисквалификация (хватание за канаты,  тычки пальцами в глаза)
| Pride 16
| 
| align=center| 1
| align=center| 7:27
| Осака, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 11-1
| Эрик Вальдес
| Сдача (удушение)
| Unified Shoot Wrestling Federation 5
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:49
| Амарилло, Техас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 10-1
| Дэвид «Танк» Эббот
| Сдача (удушение сзади)
| Ultimate Ultimate 96
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:22
| Бирмингем, Алабама, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 9-1
| Марк Халл
| Сдача (сдавливание ахилла)
| Ultimate Ultimate 96
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:20
| Бирмингем, Алабама, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 8-1
| Гари Гудридж
| TKO (сдача)
| Ultimate Ultimate 96
| 
| align=center| 1
| align=center| 11:19
| Бирмингем, Алабама, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 7-1
| Марк Халл
| Сдача (гильотина)
| U-Japan
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:29
| Япония
|
|-
| Поражение
| align=center| 6-1
| Марк Коулман
| TKO (удары)
| UFC 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 11:34
| Бирмингем, Алабама, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-0
| Брайан Джонстон
| TKO (сдача, сдавливание локтя)
| UFC 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:37
| Бирмингем, Алабама, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 5-0
| Марк Халл
| TKO (удары)
| UFC 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:21
| Бирмингем, Алабама, США
| 
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Омари Битетти
| TKO (удары)
| UFC 9
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:22
| Детройт, Мичиган, США
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Гари Гудридж
| TKO (сдача после ударов)
| UFC 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:14
| Баямон, Пуэрто-Рико
| 
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Сэм Эдкинс
| TKO (остановка врачом)
| UFC 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:48
| Баямон, Пуэрто-Рико
| 
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Томас Рамирес
| KO (удары)
| UFC 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:08
| Баямон, Пуэрто-Рико
|

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артисты, известные под псевдонимами
Рестлеры США
Бойцы смешанных единоборств США
Борцы США